Das Arrondissement Montbard ist eine Verwaltungseinheit des Départements Côte-d’Or in der französischen Region Bourgogne-Franche-Comté. Hauptort (Unterpräfektur) ist Montbard.

Im Arrondissement liegen drei Wahlkreise (Kantone) und 252 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Châtillon-sur-Seine
 Kanton Montbard
 Kanton Semur-en-Auxois

Gemeinden

Ehemalige Gemeinden seit der Neuordnung der Arrondissements 
Bis 2018: Flée, Bierre-lès-Semur

Montbard
Département Côte-d’Or